Имир — в германо-скандинавской мифологии: первое живое существо; великан, из которого был создан мир.
 Имир — нерегулярный спутник планеты Сатурн.

См. также 
 Эмир

Топонимы 
  - небольшой город в провинции Британская Колумбия в Канаде.